Лос Лобитос има више значења:

 Лос Лобитос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лобитос (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лобитос (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лобитос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лобитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лобитос (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику